Jours heureux, film américain réalisé par W.S. Van Dyke, sorti en 1934.
 Jours heureux, album du groupe français Volo (2007).

Voir aussi 
  
 Nos jours heureux, film français comique réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, sorti en 2006.
Homonymie de titre